Neato (geslacht), geslacht van spinnen.
 Neato Robotics, Amerikaans roboticabedrijf.